Мачът е четвъртфинал на световното първенство по футбол САЩ'94. Игран е на 10 юли 1994, за да определи полуфиналиста на Световното първенство през 1994. Мачът се играе на Джайънтс стейдиъм в Ню Йорк. България побеждава с 2 – 1, с голове на Христо Стоичков и Йордан Лечков. Това е първото и единствено класиране на полуфинал на световно първенство за националния отбор по футбол на България.

Статистика

Източници 

Световно първенство по футбол 1994
Мачове на Националния отбор по футбол на България